Bitwa pod Burkatowem (21 lipca 1762) – podczas wojny siedmioletniej
 Bitwa pod Burkatowem (28 czerwca 1866) – podczas wojny prusko-austriackiej, bitwa pod , noszącą dawniej niemiecką nazwę Burkersdorf (Burkatów) koło Trutnova